Alessandro Longhi (Desenzano del Garda, 25 de junho de 1989) é um futebolista italiano que atua como defensor Atualmente, joga pelo clube italiano Sassuolo.

Ligações externas 
 Perfil 

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Naturais de Bréscia (província)